Jean-Christophe Filippin (né le  à Ambilly en Haute-Savoie) est un joueur professionnel français de hockey sur glace.

Biographie 
Jean-Christophe Filippin commence sa carrière en LHJMQ avec le Titan de Laval en 1986. À son retour d'Amérique du Nord, il s'engage avec le Gap Hockey Club en Ligue Magnus. Après 2 saisons, il intègre l'effectif des Diables Rouges de Briançon. En 1990, il joue en Division 1 pour l'Image Club d'Épinal. Après 2 saisons dans les Vosges, il joue à Angers pendant 3 saisons où il est sacré Champion de France de Nationale 1B en 1992-1993. Il joua ensuite respectivement à Reims, Grenoble puis Caen avant de mettre un terme à sa carrière en 2004 avec l'Anglet Hormadi Élite.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1986-1987 || Titan de Laval || LHJMQ
|9|| 1 || 0 || 1 || 5 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1987-1988 || Gap Hockey Club || Ligue Magnus
|  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1988-1989 || Gap || Ligue Magnus
| 30 || 4 || 2 || 6 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1989-1990 || Diables Rouges de Briançon || Ligue Magnus
| 32 || 2 || 10 || 12 || 38 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1990-1991 || Image Club d'Épinal || Division 1
| 16|| 3 || 9 || 12 || 24 || 5 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 1991-1992 || Épinal || Division 1
| 22 || 6 || 19 || 25 || 38 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1992-1993 || Ducs d'Angers || Division 1
| 27 || 18 || 25 || 43 || 82 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1993-1994 || Angers || Ligue Magnus
| 20 || 7 || 15 || 22 || 30 || 11 || 0 || 3 || 3 || 28
|- 
| 1994-1995 || Angers || Ligue Magnus
| 24 || 1 || 2 || 3 || 74 || 8 || 0 || 1 || 1 || 8
|- 
| 1995-1996 || Hockey Club de Reims || Ligue Magnus
| 28 || 0 || 6 || 6 || 38 || 10 || 2 || 1 || 3 || 18
|-
| 1996-1997 || Reims || Ligue Magnus
| 31 || 3 || 13 || 16 || 58 || 9 || 0 || 2 || 2 || 8
|-
| 1997-1998 || Reims || Ligue Magnus
| 35 || 7 || 11 || 18 || 100 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1998-1999 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus
| 35 || 4 || 11 || 15 || 56 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1999-2000 || Hockey Club de Caen || Ligue Magnus
| 43 || 5 || 14 || 19 || 42 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2000-2001 || Caen || Ligue Magnus
| 28 || 0 || 8 || 8 || 30 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2001-2002 || Anglet Hormadi Élite || Ligue Magnus
|  || 3 || 10 || 13 ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2002-2003 || Anglet || Ligue Magnus
| 26 || 1 || 4 || 5 || 104 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2003-2004 || Anglet || Ligue Magnus
| 26 || 4 || 5 || 9 || 64 || 8 || 0 || 6 || 6 || 40
|-

Carrière internationale 

 Équipe de France :
 Championnats du monde : 1997, 1998, 1999 et 2000
 Championnats du monde division 1 : 2001
 Jeux olympiques :1998, tournoi de qualification en 2001.

Trophée et honneurs personnels 
 Champion de France de Nationale 1B en 1992-1993 avec Angers
 Finaliste de la Coupe de France de hockey sur glace 2002-2003

Notes et références 

Naissance en mai 1969
Naissance en Haute-Savoie
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Titan de Laval
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Défenseur de hockey sur glace